Burglinde Pollak (1951) – ex multiplista tedesca orientale
 Jaroslav Pollák (1947) – ex calciatore cecoslovacco
 Kay Pollak (1938) – regista e sceneggiatore svedese
 Kevin Pollak (1957) – attore e comico statunitense
 Leopoldo Pollak (1751-1806) – architetto italiano
 Lodovico Pollak, italianizzazione di Istvan Pollack (1900 – ...) – calciatore ungherese
 Luigi Pollak (1887-1920) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Polack (disambigua)
 Polak
 Pollack